Madhavaram steht für:

 Madhavaram, Stadtteil von Chennai im indischen Bundesstaat Tamil Nadu
 Madhavaram (Gummidipoondi), Dorf im Taluk Gummidipoondi des Distrikts Tiruvallur im indischen Bundesstaat Tamil Nadu
 Madhavaram (Ponneri), Dorf im Taluk Ponneri des Distrikts Tiruvallur im indischen Bundesstaat Tamil Nadu